Zap's colecionáveis
 ZAP (empresa)
 Zip Zap
 Zap
 ZAP (Site)
 ZAP TV, operadora
 WhatsApp, no Brasil popularmente chamado de "zap" 
 Zap (canção) - música do guitarrista Eric Johnson

Localidades

 Zap (Dacota do Norte)

Desambiguação